Тімеа Бабош і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Александра Крунич і Катерина Сінякова виграли свій перший титул головного кола, у фіналі перемігши пару Маргарита Гаспарян і Олександра Панова з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2014